Оле́г Валентинович Бара́нов (род. 23 марта 1982, Пенза, СССР) — российский баскетболист, играл на позиции тяжёлого форварда. В настоящее время главный тренер ДЮБЛ  БК "Уралмаш".

Тренерская карьера 
Завершив игровую карьеру в 2015 году, перед началом сезона 2016/2017 Баранов вошёл в тренерский штаб «Урала».

Статистика выступлений в России

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Игроки БК «Союз» Заречный
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Евраз»
Игроки БК «Сибирьтелеком-Локомотив»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Северсталь»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Муссон»
Игроки БК «Рязань»
Баскетбольные тренеры России